Rivière aux Brochets kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Brochets (vattendrag i Kanada, lat 45,07, long -73,10), Québec, 
 Rivière aux Brochets (vattendrag i Kanada, lat 47,09, long -72,65), Québec, 
 Rivière aux Brochets (vattendrag i Kanada, lat 49,15, long -73,14), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar